Perfume, Hajasibara Megumi harmadik albuma
Perfume, Britney Spears amerikai énekesnő Britney Jean nagylemezének egyik dala
Perfume, japán technopop lánycsapat